Ишим може бити:
 Ишим (река), лева притока реке Иртиш у Русији
 Ишим (град), град у Тјумењској области у Русији